La batalla de Megido (también escrito Megiddo o Meguido) puede referirse a una de las tres batallas ocurridas en las cercanías de la antigua ciudad de Megido, en el valle de Jezreel al norte de Israel.
De estas tres, la primera es la alusión más habitual.

Batalla de Megido (siglo XV a. C.), entre el ejército egipcio del faraón Tutmosis III y las fuerzas rebeldes cananeas.
Batalla de Megido (609 a. C.), entre Egipto y Judea.
Batalla de Megido (1918), entre las fuerzas del Imperio británico y el Imperio otomano, en el contexto de la Primera Guerra Mundial.